Hors saison (en ) est le titre de plusieurs œuvres :
 Hors saison (), un film franco-germano-suisse réalisé par Daniel Schmid, sorti en 1992.
 Hors-saison, le neuvième album studio de Francis Cabrel, sorti en 1999. 
 Hors Saisons, un album de Plume Latraverse, paru en 2007.
 Hors saison, une mini-série TV franco-suisse (6 épisodes), réalisé par Pierre Monnard en 2021

Homonymie de titre